Smash — третий альбом американской панк-рок-группы The Offspring, релиз которого состоялся 8 апреля 1994 года. Он признан самым успешным альбомом из всех, выходивших когда-либо на независимом лейбле. Успех альбому обеспечили такие синглы как «Come Out and Play», «Self Esteem», «Gotta Get Away» и «Bad Habit», ставшие хитами.

Список композиций 
 «Time to Relax» — 0:25
 «Nitro (Youth Energy)» — 2:27
 «Bad Habit» — 3:43
 «Gotta Get Away» — 3:52
 «Genocide» — 3:33
 «Something to Believe In» — 3:17
 «Come Out and Play (Keep 'Em Separated)» — 3:17
 «Self Esteem» — 4:17
 «It’ll Be a Long Time» — 2:43
 «Killboy Powerhead» (песня The Didjits) — 2:02
 «What Happened to You?» — 2:12
 «So Alone» — 1:17
 «Not the One» — 2:54
 «Smash» (включая скрытые треки) — 10:42

Позиции в чартах

Альбом

Синглы 
Синглы — Billboard (Северная Америка)
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width="550"
!align="left" valign="top"|Год
!align="left" valign="top"|Сингл
!align="left" valign="top"|Чарт
!align="left" valign="top"|Высшая позиция
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|«Come Out and Play»
|align="left" valign="top"|Modern Rock Tracks
|align="left" valign="top"|1
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|«Come Out and Play»
|align="left" valign="top"|Mainstream Rock Tracks
|align="left" valign="top"|10
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|«Come Out and Play»
|align="left" valign="top"|Top 40 Mainstream
|align="left" valign="top"|39
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|«Self Esteem»
|align="left" valign="top"|Modern Rock Tracks
|align="left" valign="top"|4
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|«Self Esteem»
|align="left" valign="top"|Mainstream Rock Tracks
|align="left" valign="top"|7
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|«Gotta Get Away»
|align="left" valign="top"|Modern Rock Tracks
|align="left" valign="top"|6
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|«Gotta Get Away»
|align="left" valign="top"|Mainstream Rock Tracks
|align="left" valign="top"|15
|-
|}

Годовые чарты

Декадные чарты

Сертификации

Участники записи 
The Offspring
 Декстер Холланд — вокал, гитара
 Кевин Вассерман — гитара
 Грег Крисел — бас-гитара
 Рон Уэлти — ударные

Примечания

Ссылки 
 theoffspring.com — официальный сайт
 Лицензированная версия альбома на сервисе Youtube

Альбомы The Offspring
Альбомы Epitaph Records
Альбомы со скрытыми дорожками